Normichthys är ett släkte av fiskar. Normichthys ingår i familjen Platytroctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Norsartade fiskar
Normichthys